La competizione del Concorso a squadre femminile di Ginnastica artistica dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta dal 27 al 28 agosto 1972 all'Olympiahalle di Monaco di Baviera.

Programma

Risultato finale 
Sei atlete per squadra. I cinque migliori punteggi ottenuti dalle atlete nelle singole prove contavano per la classifica finale.

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 F1